Михаэль Кедман (; 16 декабря 1996, Лондон, Англия) — английский и тринидадский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 

Занимался в академиях «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед», играл за молодежную команду «Шеффилд Юнайтед». После выступлений в низших лигах Бельгии, Испании и Англии, в 2020 году защитник провел несколько матчей за клуб элитной исландской Избранной лиги «Филкир». Через два года футболист вернулся выступать в эту страну.

В сборной 
В конце мая 2022 года Михаэль Кедман получил вызов в сборную Тринидада и Тобаго. Дебют за нее состоялся 3 июня в гостевом матче Лиги наций КОНКАКАФ против Никарагуа (1:2): на 81-й минуте матча защитник вышел на замену вместо Шелдона Бато.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Англии
Футболисты Тринидада и Тобаго
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Игроки ФК «Патро Эйсден Масмехелен»
Игроки ФК «Сентрал» Тринидад и Тобаго
Игроки ФК «Филькир»
Игроки ФК «Дартфорд»
Игроки ФК «Троттур Вогум»